Кример — еврейская фамилия. Известные носители:
 Кример, Ксения Артуровна (род. 1992) — российская ватерполистка, центральный нападающий ватерпольного клуба «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и сборной России.
 Кример, Мирон Зисевич (Зиновьевич) (1938—1999) — советский химик-органик.
 Кример, Ростислав Олегович (род. 1980) — белорусский пианист.
 Кример, Скотт (род. 1967) — американский сценарист, продюсер.
 Кример, Тимоти Джон (род. 1959) — астронавт НАСА и полковник ВС США.
 Кример, Уильям Рандал (1828—1908) — британский политик, депутат парламента от Либеральной партии.

 Гутман-Кример, Голда (1906—1983) — еврейский литератор.
 Мильман-Кример, Рашель Марковна (1897—1976) — советский режиссёр.